Il singolare del torneo di tennis Kosice Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Peter Luczak che ha battuto in finale Janko Tipsarević 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Alexander Popp (primo turno)
 Alexander Peya (secondo turno)
 Dick Norman (secondo turno)
 Tomáš Zíb (quarti di finale)

 Jan Hernych (quarti di finale)
 Michal Tabara (primo turno)
 Jiří Vaněk (primo turno)
 Sébastien de Chaunac (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kosice Open 2004